Sölden, une commune et une station de sports d'hiver autrichienne dans le Tyrol
 Solden, une commune d'Allemagne dans le Bade-Wurtemberg